Маріса Дель Фрате  (, , Рим — , там само) — італійська акторка, співачка, телеведуча.

Біографія 
Народилася в Римі, Дель Фрате почала свою кар'єру моделлю, а також взяла участь у кількох конкурсах краси. У 1957 році вона успішно дебютувала як співачка вигравши на музичному фестивалі в Неаполі з піснею «Malinconico Autunno». У 1958 Дель Фрате взяла участь в пісенному фестивалі в Сан-Ремо з піснями «Quando il cuore» і «Ho disegnato un cuore». Незабаром після цього вона була обрана режисером Ермініо Макаріо як примадонна в рев'ю «Chiamate Артуро 777», з тих пір Дель Фрате почала успішну кар'єру як актриса і телеведуча. У 1961 Дель Фрате отримала велику популярність завдяки телевізійній передачі на RAI — «L'amico del giaguaro».

Дискографія 
 1961: Le canzoni de L'amico del giaguaro (Lord, LP 1001)
 1957: Io e Ciccio cha cha cha/Cha cha cha napulitano (Cetra, DC 6726)
 1957: Bene mio/Malinconico autunno (Cetra, DC 6771)
 1957: 'O treno d'a fantasia/Storta va... deritta vene (Cetra, DC 6792)
 1958: Maria Canaria/Zi Gennaro rock'n'roll (Cetra, DC 6868)
 1958: Vita mia/'A casa toja (Cetra, DC 6871)
 1958: Un poco 'e sentimento/Faciteme nu poco chiagnere (Cetra, DC 6872)
 1958: È stato il vento/Joe Mitraglia (Cetra, DC 6873)
 1958: Calypso melody/Joe Mitraglia (Cetra, DC 6874)
 1958: Maistrale/Tuppe tuppe mariscià (Cetra, DC 6930)
 1958 Sincerità/Voglio a tte (Cetra, DC 6931)
 1958 'O calyppese napulitano/Pecché se canta a Napule (Cetra, DC 6932)
 1958 Guardandoci/Sì, così sei sempre tu (Cetra, DC 6989)
 1958 Con te per l'eternità/Gelusia… malatia (Cetra, DC 6991)
 1958 La donna di Marzo/Rock calypso (Cetra, DC 6992)
 1958 Per credere nel mondo/Ich liebe dich (Cetra, DC 6993)
 1958 Dominique / Autunno (con Erminio Macario) (Cetra, DC 6988)
 1958: E' molto facile...dirsi addio/Ho disegnato un cuore (Cetra, AC 3329)
 1957: Malinconico autunno/Lazzarella (Cetra SP 44); lato B canta Gino Latilla
 1958: Maistrale/Tuppe tuppe mariscià (Cetra SP 243)
 1965: I pensieri dell'amore/Ragazzo va (CBS, 1611)
 1965: Anche se/Poca luce, molto buio/La danza di Zorba (Derby, DB 5123)
 1967: Perché ci sei tu/Desiderio e te (CBS, 2980)

Фільмографія 
 Addio per sempre (1957)
 Obiettivo ragazze (1963)
 La ballata dei mariti (1963)
 Perdono (1966)

Телебачення 
 L'amico del giaguaro (1961–1962)
 Il naso finto (1963)
 La trottola (1965)
 Macario più (1978)
 Gran Bazar, (1985)
 Venerdì insieme, (1987)
 Sempre insieme (1988–1989)

Джерело 
 Marisa Del Frate at Discogs

Посилання 

Італійські акторки
Італійські співачки
Кіноактори XX століття
Уродженці Рима
Померли в Римі
Виконавці італійською мовою